Това е списък на най-големите урбанизирани зони в Африка.

География на Африка
Метрополни региони